Pour les autres communes, voir Liste des communes d'Algérie.

La wilaya de Tipaza est composée de 10 daïras et 28 communes.

Communes de la wilaya de Tipaza 

Le tableau suivant donne la liste des communes de la wilaya de Tipaza, en précisant pour chaque commune : son code ONS, son nom et sa population en 2008.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Wilaya de Tipaza
 Daïras de la wilaya de Tipaza

Liste en rapport avec l'Algérie
Tipaza